Plusieurs femmes ont été connues sous le patronyme de leur époux nommé Fleming.

 Lady Fleming = Amalia Fleming
 Lady Fleming = Jane Fleming